

Patronyme 

 Jean Renoult (), maître écrivain français ;
 René Renoult (1867-1946), avocat, homme politique et résistant français ;
 Daniel Renoult (1880-1958), homme politique français ;
 Monique Caron-Renoult (1927-), athlète française ;

 Stanislas Renoult (1972-), chanteur français ;
 Florent Renoult (1981-), musicien français.

Toponyme 

 Bosc-Renoult-en-Ouche, commune française du département de l’Eure ;
 Bosc-Renoult-en-Roumois, commune française du département de l’Eure ;
 Le Bosc-Renoult, commune française du département de l’Orne.

Patronyme normand